Chad James Buchanan, né le 28 août 1993, est un acteur et mannequin américain. 

Il a grandi à Columbus, dans l'Ohio.

Carrière

Télévision 
Chad Buchanan est surtout connu pour son rôle de Hunter Morgan dans Star, et il est apparu dans plusieurs autres séries, notamment Jane the Virgin, Grey's Anatomy, Mary + Jane, Glee, American Horror Story et American Horror Stories. Il a également rejoint le casting de la série Marvel Inhumans.

Mannequinat 
Chad Buchana est représenté par Premium Models à Paris et par NEXT Model Management à Los Angeles.

Filmographie

Cinéma 

 2011 : God Don't Make the Laws : le fils de Colbie Palmer
 2016 : Is That a Gun in Your Pocket ? : Keith

Télévision 

 2012 : The Glades : Adam (1 épisode)
 2014 : C'est pas moi ! : Seth (1 épisode)
 2014 : Surviving Jack : Evan (2 épisodes)
 2014 : Glee : Bartender (1 épisode)
 2014 : Grey's Anatomy : Brian (1 épisode)
 2014-2015 : Awkward : Wilson (2 épisodes)
 2016 : Jane the Virgin : McBaskets (1 épisode)
 2016 : Mary + Jane : Gary (1 épisode)
 2016-2017 : Star : Hunter Morgan (rôle récurrent - 13 épisodes)
 2017 : Inhumans : Dave (rôle récurrent - 4 épisodes)
 2018 : American Horror Story: Apocalypse : Stu (saison 8 - 1 épisode)
 2019 : The InBetween : Will (rôle principal)
 2021 : American Horror Stories : Rory (saison 1, épisode 5)

Références

Liens externes 

Naissance en août 1993
Acteur américain de cinéma
Acteur américain de télévision